Denis Vladimirovitch Alekseïev - en russe :  et en  - (né le  à Goubkine en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Lokomotiv Iaroslavl, il commence sa carrière junior en 2013-2014 avec Loko-Iounior dans la MHL B. Il passe professionnel en 2016 avec le HK Riazan dans la VHL. Le , il joue son premier match dans la KHL avec l'Admiral Vladivostok face au Dinamo Riga. Il remporte la Coupe Kharlamov 2016 et 2018 avec le Loko, équipe junior du Lokomotiv Iaroslavl.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2013-2014 || Loko-Iounior || MHL B || 5|| 2|| 5|| 7|| 0|| 7|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2014-2015 || Loko || MHL || 54|| 11|| 19|| 30|| 8|| 13|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2014-2015 || Loko-Iounior || MHL B || 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016 || Loko || MHL || 40|| 10|| 22|| 32|| 4|| 15|| 6|| 5|| 11|| 0
|-
|2016-2017|| Admiral Vladivostok || KHL || 10|| 3|| 0|| 3|| 0|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2016-2017 || HK Riazan || VHL || 23|| 6|| 12|| 18|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Loko || MHL || 4|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Loko || MHL || 15|| 4|| 12|| 16|| 12|| 17|| 5|| 8|| 13|| 4
|-
| 2017-2018 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 33|| 4|| 3|| 7|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HK Riazan || VHL || 3|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 59|| 10|| 19|| 29|| 16|| 9|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2019-2020 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 57|| 6|| 31|| 37|| 0|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2020-2021 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 58|| 14|| 23|| 37|| 14|| 11|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2021-2022 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 45|| 11|| 15|| 26|| 4|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2022-2023 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2017 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 0|| 1|| 1|| 2|| +2|| align="left"|  Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance dans l'oblast de Belgorod
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en octobre 1997
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du HK Riazan
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur de l'Admiral Vladivostok